Die Perwaja Grupp A 1963 war die 25. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 31. März und endete am 27. November 1963.

Dynamo Moskau gewann mit drei Punkten Vorsprung vor Spartak Moskau zum zehnten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten in einer Gruppe an 38 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten fünf Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || BLR
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || AZE
 || UKR
 || RUS
 || UKR
 || GEO
 || MDA
 || KAZ
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || ARM
 || UKR
 || UZB

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1963 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1963 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1963
1963